Bergs kyrka kan syfta på

Bergs kyrka, Jämtland – en kyrka i Härnösands stift
Bergs kyrka, Småland – en kyrka i Växjö stift
Bergs kyrka, Västergötland – en kyrka i Skara stift
Bergs kyrka, Västmanland – en kyrka i Västerås stift

Se även 
Bergs församling
Berga kyrka